L'arrondissement administratif du Seeland, appelé  en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse. 

Arrondissement germanophone, il est créé le  en remplacement des quatre anciens districts de Cerlier, d'Aarberg et partiellement de Nidau et de Büren. 

La commune d'Aarberg est le chef-lieu de l'arrondissement qui compte 44 communes et une population de  au  pour une superficie de .

Liste des communes

Notes et références 

Seeland